Ковенант, от  — завет, соглашение, договор. Часто встречается в религиозном контексте, где ковенантом называют торжественное, священное соглашение между Богом и человеком.

Также может иметь следующие значения:

Ковенант:
 Ковенант — в юридической документации договорное обязательство совершить определенные действия или воздержаться от определенных действий.
 Национальный ковенант — манифест шотландского национального движения в защиту пресвитерианства.
 Ковенантское движение — сторонники «Национального ковенанта».
 Ковенант — вымышленный военный и теократический союз инопланетных рас во вселенной Halo.
  Ковенант — это внутриигровые фракции в играх серии Dark Souls, с которыми игрок может заключать и разрывать соглашения (пакты).

Covenant:
 Covenant — музыкальная группа из Швеции, одна из основоположников электронно-индустриального направления futurepop.
 Covenant — четвёртый альбом группы Morbid Angel.
 Covenant — шестнадцатый альбом группы UFO.

См. также 
 The Kovenant — норвежская метал-группа, в период с 1992 по 1998 год носила название Covenant.
 Ковенантер — британский крейсерский танк периода Второй мировой войны

Примечания